О́ттон I
 Оттон I Великий (912—973) — император Священной Римской империи из Саксонской династии.
 Оттон I Сиятельный (ок. 836—912) — герцог Саксонии из династии Людольфингов.
 Оттон I Верденский (ум. 943) — герцог Лотарингии в 940—942 годах, а также граф Вердена в 923—943 годах.
 Оттон I (954—982) — герцог Швабии (973—982) и Баварии (976—982).
 Оттон I Вормсский (ум. 1004) — герцог Каринтии из Салической династии.
 Оттон I (ум. 1060) — граф Савойи.
 Оттон I (ум. 1067) — граф Веймара.
 Оттон I (1117—1183) — первый герцог баварский, основатель дома Виттельсбахов
 Оттон I (около 1128—1184) — второй маркграф Бранденбурга с 1170 года
 Оттон I (1171—1200) — пфальцграф Бургундии с 1189 из династии Гогенштауфенов
 Оттон I (ок. 1171/1184—1234) — герцог Меранский, граф Андекса и Плассенбурга с 1205 года из Андексской династии
 Оттон I (1204—1252) — 1-й герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1235 года;
 Оттон I (ок. 1272—1328) — ландграф Гессен-Марбурга в 1308—1311 годах, затем ландграф Гессена с 1311 года
 Оттон I Весёлый (1301—1339) — герцог Австрии из династии Габсбургов.
 Оттон I (1815—1867) — король Греции.
 Оттон I (1279—1344) — герцог Померании из династии Грифичей.
 Оттон I (1015—ок. 1055) — граф Габсбург, граф Зундгау, представитель дома Габсбургов.
 Оттон I (ум. 1207) — граф Гельдерна и Цютфена из династии Вассенбергов.
 Оттон I (ум. 1041) — граф Лувена.
 Оттон I (1390—1461) — пфальцграф Мосбаха.
 Оттон I (ум. 1304) — князь Ангальт-Ашерслебена с 1266 года, из рода Асканиев.